In 1954/55 werd het tiende kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Viktoria 89 Berlin werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club werd laatste in zijn groep.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1954/55
Oberliga Berlin